

Воля-Любецька — село в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля-Любецька — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Любецька